Бубастис (Бубастос) — древнегреческое название города в Нижнем Египте, существовавшего с 3-го тыс. до н. э. по середину 1-го тыс. н. э.
 Бубастис — город, упоминаемый Диодором Сицилийским на Херсонесе Карийском (полуостров в Карии).